Scott Parker (voetballer), Engels voetballer
 Scott Parker (ijshockeyer), Amerikaans ijshockeyer
 Scott Parker (coureur), Amerikaans motorcoureur